Broughton kan syfta på:

England 
 Broughton, Aylesbury – en ort i Buckinghamshire
 Broughton, Milton Keynes – en ort och civil parish i Buckinghamshire
 Broughton, Cambridgeshire – en ort och civil parish i Cambridgeshire
 Broughton, Cumbria – en civil parish i Cumbria
 Broughton in Furness – en ort i Cumbria
 Broughton, Hampshire – en ort och civil parish i Hampshire
 Broughton, Lancashire – en ort och civil parish i Lancashire
 Broughton, Lincolnshire – en ort och civil parish i Lincolnshire
 Broughton, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire
 Broughton, Craven – en ort och civil parish i North Yorkshire
 Broughton, Ryedale – en ort och civil parish i North Yorkshire
 Broughton, Oxfordshire – en ort och civil parish i Oxfordshire
 Broughton, Claverley – en ort i Claverley i Shropshire
 Broughton, Myddle, Broughton and Harmer Hill – en ort i Myddle, Broughton and Harmer Hill, Shropshire
 Broughton, Staffordshire – en ort i Staffordshire

Skottland 
 Broughton, Edinburgh – en ort i Edinburgh
 Broughton, Orkneyöarna – en ort i Orkneyöarna
 Broughton, Scottish Borders – en ort i Scottish Borders

Wales 
 Broughton, Flintshire – en ort i Flintshire
 Broughton, Vale of Glamorgan – en ort i Vale of Glamorgan
 Broughton, Wrexham – en community i Wrexham